La equivalencia de Turing puede referirse a:

 Completitud de Turing o Turing completo. Es un sistema que tiene un poder computacional equivalente a una máquina universal de Turing.
 Equivalencia de grados de Turing. Conjuntos que tienen el mismo nivel de no solucionabilidad.

Ver: Equivalentes de máquinas de Turing